Мыканино — название населённых пунктов в России:

 Мыканино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Мыканино — деревня в Истринском районе Московской области.